Parapleustes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Buchholz 1874. Parapleustes ingår i familjen Pleustidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Parapleustes